Název Ostrovský potok má více vodních toků:

 Ostrovský potok (přítok Bystřice) – pravostranný přítok Bystřice v okrese Karlovy Vary
 Ostrovský potok (přítok Loučné) – levostranný přítok Loučné v okresech Chrudim a Pardubice
 Ostrovský potok (přítok Moravské Sázavy) – pravostranný přítok Moravské Sázavy v okrese Ústí nad Orlicí
 Ostrovský potok (přítok Okříneckého potoka) – pravostranný přítok Okříneckého potoka (povodí Blatnice) v okrese Nymburk
 Ostrovský potok (přítok Sázavy) – pravostranný přítok Sázavy v okrese Kutná Hora
 Ostrovský potok (přítok Svémyslické svodnice) – levostranný přítok Svémyslické svodnice v okrese Praha-východ